Por General Lamadrid puede entenderse:

 Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857), militar argentino;
 General La Madrid, localidad de la Argentina;
 el Partido de General La Madrid, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 el departamento General Lamadrid, división administrativa de la provincia de La Rioja, Argentina;
 el Club Atlético General Lamadrid, institución deportiva de Buenos Aires, Argentina.